Николай Земцов:
 Земцов, Николай Андреевич  (1917—2002) — полковник госбезопасности, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Земцов, Николай Георгиевич (род. 1967) — депутат и российский общественный деятель.
 Земцов, Николай Фёдорович (1916—1999) — советский театральный актёр.